Il distretto di Novohrad-Volyns'kyj () è un distretto dell'Ucraina, situato nell'oblast' di Žytomyr. Il suo capoluogo è Novohrad-Volyns'kyj.

Note

Collegamenti esterni 
 

Novohrad-Volyns'kyj
Novohrad-Volyns'kyj